Double Platinum — музичний альбом гурту Kiss. Виданий 2 квітня 1978 року лейблом Casablanca Records. Загальна тривалість композицій становить 69:36. Альбом відносять до напрямку хард-рок.

Список творів 

Сторона перша
 «Strutter '78» — 3:41
 «Do You Love Me?» — 3:33
 «Hard Luck Woman» — 3:24
 «Calling Dr. Love» — 3:20
 «Let Me Go, Rock 'N Roll» — 2:15
Сторона друга
 «Love Gun» — 3:27
 «God of Thunder» — 4:30
 «Firehouse» — 3:20
 «Hotter Than Hell» — 3:30
 «I Want You» — 3:02
Сторона третя
 «Deuce» — 3:02
 «100,000 Years» — 3:24
 «Detroit Rock City» — 4:26
 «Rock Bottom (Intro)/She» — 5:27
 «Rock and Roll All Nite» — 2:45
Сторона четверта
 «Beth» — 2:45
 «Makin' Love» — 3:12
 «C'mon and Love Me» — 2:54
 «Cold Gin» — 4:31
 «Black Diamond» — 4:14
</div>

Посилання 
 

Альбоми Kiss